Pyronia transiens är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1919. Pyronia transiens ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
transiens